Pseudonyme de Régis Hauser, auteur de chasses au trésor.
 Les Max Valentin est un trio composé de Gérald Gardrinier (futur Gérald de Palmas), Édith Fambuena et de Jean-Louis Piérot en 1985 puis seulement des 2 derniers jusqu'en 2003 sous le nom Les Valentins.